Planudes kan syfta på:

 Planudes (insektssläkte) – ett släkte av insekter
 Maximus Planudes (ca 1260–ca1325), bysantinsk författare och teolog